Burgstall Schanze kann stehen für Burgställe:
 Burgstall Schanze (Egglham) in Kuglenz, Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Niederbayern
 Burgstall Schanze (Frontenhausen) in Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau, Niederbayern
 Burgstall Schanze (Mengkofen) in Tunzenberg, Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Niederbayern
 Burgstall "Schanze" auf gleichnamigem Gipfel über Burg Voigtsberg, Oelsnitz im Vogtlandkreis, Sachsen
 Schanze Eschbacher Klippen, in Eschbach, Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen
 Burgstall Römerschanze (Aham), in Aham, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Burgstall Schanzenberg